Australian Open-mesterskabet i herresingle 2022 var den 110. turnering om Australian Open-mesterskabet i herresingle. Turneringen var en del af Australian Open 2022 og blev spillet i Melbourne Park i Melbourne, Victoria, Australien. Hovedturneringen blev afviklet i perioden 17. - 30. januar 2022, mens kvalifikationen spilledes ugen før hovedturneringen i dagene 10. - 14. januar 2022.

Mesterskabet blev vundet af Rafael Nadal, som i finalen besejrede Daniil Medvedev med 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5 på fem timer og 24 minutter, og som dermed blev den første spiller i historien med 21 grand slam-titler i herresingle – indtil da havde han delt rekorden på 20 grand slam-titler med Roger Federer og Novak Djokovic. Det var Nadals anden triumf i Melbourne efter at han i 2009 vandt titlen for første gang, og han blev dermed den anden spiller i tennissportens åbne æra efter Djokovic (og den blot fjerde spiller i hele tennishistorien) med mindst to titler i herresingle ved alle fire grand slam-turneringer. Det var blot fjerde gang i spanierens karriere, at han vendte 0-2 i sæt til 3-2, og det var senest sket næsten 15 år tidligere mod Mikhail Juzjnyj i fjerde runde ved Wimbledon i 2007. Og det var første gang i den åbne æra, at en spiller vandt Austarlian Open-finalen i herresingle efter at have været bagud med 0-2 i sæt. Det skete senest i 1965, hvor Roy Emerson besejrede Fred Stolle. Det var anden gang, at Rafael Nadal og Daniil Medvedev krydsede klinger i en grand slam-finale, og også ved det første tilfælde ved US Open i 2019 endte det med Nadal-sejr i fem sæt. Den 35-årige spanier blev den tredjeældste vinder af en grand slam-titel i herresingle i den åbne æra, efter Roger Federer og Ken Rosewall, men havde indtil kort inden mesterskabet været i tvivl om sin deltagelse, efter at han var kommet til skade med sin venstre fod ved ATP-turneringen i Washington D.C. i august 2021 og først vendte tilbage til turneringstennis ved opvarmningsturneringen i Melbourne umiddelbart inden Australian Open. Og kort inden afrejsen til Australien blev han endda smittet med COVID-19 men nåede altså at blive rask inden turen "down under".

Daniil Medvedev var i den fjerde grand slam-finale i herresingle og tangerede dermed Marat Safins rekord for flest grand slam-finaler for mandlige russiske tennisspillere. Han var i Australian Open-finalen for andet år i træk, da han året forinden tabte til Novak Djokovic.

Den forsvarende mester, Novak Djokovic, fik annulleret sin indrejsevisum til Australien, fordi han ikke var vaccineret mod COVID-19, i en spektakulær sag, hvor den tidligere nidobbelte mester i første omgang fik afvist sin indrejsetilladelse af det australske grænsepoliti, men hvor en domstol senere afgjorde, at afvisningen af serberen havde været uretmæssig. Et par dage senere fik dog annulleret sin visum, og annulleringen blev stadfæstet ved en domstol.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg A$ 29.682.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på 3,0 % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 6. december 2021 (seks uger før hovedturneringens start).
 5 af disse meldte imidlertid afbud og blev erstattet af 5 spillere, der gik videre fra kvalifikationen som lucky losere.
 8 spillere, der har modtaget et wildcard.
 16 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på ATP's verdensrangliste pr. 10. januar 2022 (en uge før hovedturneringens start) blev seedet:

Følgende spillere fra toppen af ATP's verdensrangliste har meldt afbud til mesterskabet.

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen fra kvalifikationen.

Lucky losere 

Fem spillere gik videre fra kvalifikationen som lucky losere for at udfylde de pladser i hovedturneringen, der blev ledige som følge af afbud fra direkte kvalificerede spillere.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere har modtaget et wildcard (WC).

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen.

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere.

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i damesingle 2022
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 2022
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 2022
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 2022

Eksterne henvisninger 
 Australian Open

Noter 

Australian Open 2022
2022
ATP Tour 2022